Příjmení Černoch nosí více významných osobností:

 David Černoch (* 1989) – český právník, advokát
 Ján kardinál Černoch (1852–1927) – uherský duchovní, ostřihomský arcibiskup, kardinál, kníže-primas uherský
 Jana Černochová (* 1973) – česká politička
 Jiří Černoch – český výtvarník, přední představitel tzv. bruselského stylu
 Jiří Černoch – český hokejista (* 1996)
 Josefína Špačková-Černochová (1840–1902) – česká vydavatelka a novinářka
 Josef Černoch (1873–1953) – prozaik, dramatik a publicista
 Karel Černoch (1943–2007) – český zpěvák a moderátor, otec Marka a Terezy
 Marek Černoch (* 1969) – český politik, zpěvák a moderátor, syn Karla
 Pavel Černoch (* 1974) – český operní pěvec, tenorista
 Tereza Černochová (* 1983) – česká zpěvačka, dcera Karla
 Vítězslav Černoch (* 1965) – český houslista

Podobná příjmení 
 Černošek
 Černý (příjmení)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení